Андреа Кассара (, род. 3 января 1984 года в Пассирано, Италия) — итальянский фехтовальщик на рапирах, чемпион Олимпийских игр 2004 и 2012 годов в командных соревнованиях, бронзовый призёр Олимпиады 2004 года в индивидуальных соревнованиях, семикратный чемпион мира (шесть раз в командном и в 2011 году в личном турнире) и десятикратный чемпион Европы (шесть раз в командном и четырежды в личном турнире), четырёхкратный чемпион Италии, четырёхкратный обладатель Кубка мира. На Олимпийских играх 2008 года занял шестое место, а в 2012 году занял пятое место в индивидуальных соревнованиях.

В 2019 году итальянец стал призёром чемпионата Европы в командном турнире, завоевав бронзовую награду.

Награды 

</center>

Примечания

Ссылки 
 

Фехтовальщики Италии
Олимпийские чемпионы от Италии
Олимпийские чемпионы по фехтованию
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2004 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2008 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2012 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2016 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по фехтованию
Чемпионы Европы по фехтованию
Победители Кубка мира по фехтованию
Чемпионы Италии по фехтованию